Порту-Санту (остров)
 Порту-Санту (муниципалитет)
 Порту-Санту (аэропорт)